Villa Alexander ist die Bezeichnung verschiedener Bauwerke:

 Villa Alexander in Potsdam, Brandenburg
 Villa Alexander in Naumburg, Sachsen-Anhalt